Bludov, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Bludov, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc